Pál Dávid (1952) festőművész
 Pál Dávid (1993) labdarúgó